Plaats in Indonesië
 Sungai Lekop (Bintan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel
 Sungai Lekop (Sagulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Batam in de provincie Riouwarchipel